«Savane» puede referirse a:
 Savane à Roche, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Petite-Rivière-de-l´Artibonite.
 Savane au Lait, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Juana Méndez.
 Savane Carrée, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Ennery.
 Savane Carrée, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Gros-Morne.
 Savane Dubois, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Marigot.
 Savane Grande, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Maïssade.
 Savane Longue, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Juana Méndez.
 Savanes, región de Costa de Marfil.